Сан Блас де Копудас има више значења:

 Сан Блас де Копудас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Блас де Копудас, Ел Тилдио (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику